|-
| 104501 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104502 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104503 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104504 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104505 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104506 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104507 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104508 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104509 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104510 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104511 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104512 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104513 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104514 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104515 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104516 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104517 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104518 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104519 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104520 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104521 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104522 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104523 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104524 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104525 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104526 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104527 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104528 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104529 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104530 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104531 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104532 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104533 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104534 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104535 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104536 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104537 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104538 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104539 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104540 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104541 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104542 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104543 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104544 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104545 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104546 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104547 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104548 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104549 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104550 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104551 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104552 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104553 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104554 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104555 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104556 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104557 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104558 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104559 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104560 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104561 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104562 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104563 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104564 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104565 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104566 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104567 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104568 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104569 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104570 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104571 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104572 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104573 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104574 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104575 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104576 - || || 6 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104577 - || || 6 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104578 - || || 6 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104579 - || || 6 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104580 - || || 6 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104581 - || || 7 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104582 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104583 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104584 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104585 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104586 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104587 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104588 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104589 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104590 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104591 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104592 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104593 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104594 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104595 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104596 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104597 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104598 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104599 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104600 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
4